megafoonuitlaat:  een wijduitlopende uitlaatdemper voor viertaktmotoren
diffusor (stromingsleer): apparaat waar de dynamische druk van een vloeistof omgezet wordt in statische druk. (zie centrifugaalpomp)
accessoire uit de fotografie